Druga hrvatska rukometna liga za žene je predstavljala treći rang hrvatkog rukometnog prvenstva za žene u sezoni 1997./98. Liga je bila podijeljena u četiri skupine - Centar, Istok, Jug i Sjever, a sudjelovalo je ukupno 40 klubova.

Ljestvice

Centar

Istok

Jug

Sjever

Povezani članci
 1. A HRL za žene 1997./98.
 1. B HRL za žene 1997./98.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

1997-98
ž-2